Østre Allé eller Øster Allé kan henvise til

 Østre Alle i Aalborg
 Østre Alle i Ansager
 Østre Allé i Brande
 Østre Alle i Brørup
 Østre Alle i Gedser
 Østre Alle i Hadsund
 Østre Alle i Havndal
 Østre Allé i Rødby
 Østre Alle i Skjern
 Østre Alle i Vejen
 
 Øster Allé i København
 Øster Alle i Løgstør
 Øster Alle i Pandrup
 Øster Alle i Vejen